Mackiewicz (forma żeńska: Mackiewicz; liczba mnoga: Mackiewiczowie) – polskie nazwisko, powstałe z rdzenia "Maciej", lub od słowa macać. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 6567 osób.

Osoby noszące to nazwisko 
 Anna Zofia Mackiewicz (ur. 1963) – polski polityk
 Aleksander Mackiewicz (ur. 1944) – polski ekonomista i polityk, minister rynku wewnętrznego
 Antoni Mackiewicz (1826 lub 1828–1863) – polski i litewski duchowny
 Bolesław Mackiewicz (1942–2005) – polski zapaśnik
 Eugenia Mackiewicz (1903–1943) – polska siostra zakonna
 Ewa Polińska-Mackiewicz (ur. 1947) – polska poetka, socjolog i teoretyk muzyki
 Felix Mackiewicz (1917–1993) – amerykański baseballista
 Franciszek Mackiewicz (1765–1842) – polski duchowny katolicki, biskup kamieniecki
 Grzegorz Mackiewicz (ur. 1975) – polski samorządowiec
 Jacek Mackiewicz (1924–2007) – polski żołnierz podziemia
 Jadwiga Mackiewicz (ur. 1930) – pedagog, popularyzator muzyki
 Jakub Mackiewicz (1887–1966) – polski i australijski lekarz neurolog i neuropatolog
 Józef Mackiewicz (1902–1985) – polski pisarz i publicysta
 Justyn Mackiewicz (1889–1940) – major piechoty Wojska Polskiego
 Kamil Mackiewicz (1886–1931) – polski karykaturzysta, ilustrator książek
 Karol Mackiewicz (ur. 1992) – polski piłkarz
 Konrad Mackiewicz (1944–2012) – pułkownik Wojska Polskiego
 Lech Mackiewicz (ur. 1960) – polski aktor, reżyser i scenarzysta
 Michał Mackiewicz (ur. 1953) – litewski dziennikarz, wydawca, działacz społeczny i polityk
 Mieczysław Mackiewicz (1880–1954) – kapitan piechoty
 Mikołaj Mackiewicz (1878–po 1937) – kapłan prawosławny, nowomęczennik
 Roman Mackiewicz (1917–1999) – polski dyrygent
 Stanisław Mackiewicz (1796–1879) – polski polityk
 Stanisław Mackiewicz (1896–1966) – publicysta polityczny
 Stefan Mackiewicz (-2017) - polski lekarz, immunolog, reumatolog
 Tomasz Mackiewicz (1975-2018) – polski himalaista
 Uładzimir Mackiewicz (ur. 1924) – białoruski piłkarz
 Uładzimir Mackiewicz (ur. 1947) – białoruski działacz państwowy
 Witold Mackiewicz (1913–1940) – leśnik, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego,
 Władysław Mackiewicz (1903–1963) – rotmistrz 15. Pułku Ułanów, odznaczony Virtuti Militari, najwyższym odznaczeniem Polski.
 Zbigniew Mackiewicz (ur. 1947) – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm X kadencji
 Zygmunt Mackiewicz (ur. 1944) – litewski histolog i polityk, Polak z pochodzenia
 Zygmunt Mackiewicz (1931-2015) – polski chirurg
 Maria Kaczyńska (z domu Mackiewicz) (1942–2010), żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pierwsza dama Polski

Przypisy 

Polskie nazwiska